Biebertalbahn ist der Name verschiedener Eisenbahnstrecken in Hessen:

 Bahnstrecke Götzenhof–Wüstensachsen
 Schmalspurbahn Gelnhausen–Lochborn
 Schmalspurbahn Gießen–Bieber